Кочкор () — киргизский топоним:
 Кочкорка () — село, административный центр Кочкорского района Нарынской области.
 Кочкор — река длиной  в Кочкорском районе Нарынской области.